
Termin -{KBr}- ima više značenja.

 Kalijum bromid, hemijsko jedinjenje
 ISO 639 lingvistički identificioni kod etiopiski jezik -{Kaffa}-